(1832-1905), romancière suédoise,
  (1927-), traductrice suédoise,
  (1859-1942), artiste suédoise,
  (1905-1954), journaliste et publiciste suédois,
  (1946-), femme politique suédoise,
  (1914-2003), athlète suédois,
  (1945-), journaliste, homme politique et diplomate suédois,
 Per Wästberg (1933-), écrivain suédois.